Nocciòlo – pianta appartenente alla famiglia delle Betulaceae e detta in linguaggio scientifico Corylus avellana
 Nocciòlo – pianta araldica
 Nocciolo – parte centrale di un'arma nucleare a implosione, costituita dal materiale fissile
Nòcciolo – parte legnosa interna che protegge il seme dei frutti a drupa
Nòcciolo – parte centrale di un reattore nucleare a fissione contenente il combustibile nucleare (core)
Nocciolo centrale d'inerzia – in ingegneria, è il luogo dei centri di sollecitazione di una sezione

Pagine correlate 
Palombo nocciolo
Kernel